Eva Fiechter est une soprano suisse,
 Jacques-René Fiechter (1894-1981) est un poète suisse,
 Jean-Jacques Fiechter (1927-2022) est un écrivain suisse,
 Olivia Fiechter (1995-) est une joueuse américaine de squash.